Buste de Louis XIV (Arcis)
 Buste de Louis XIV (Le Bernin)